Ladão — personagem da mitologia grega
Ladão (rio) — criatura da mitologia grega
Ladon (Loiret) — localidade francesa

Desambiguações de antropônimos